Стасис-Витаутас Адамович Баранаускас (7 мая 1962, Каунас, Литовская ССР, СССР) — советский и литовский футболист. Игровое амплуа — нападающий. Мастер спорта СССР международного класса (1987).

Биография 
Начал играть в футбол 1971 году в Каунасе. В 1977 поступил в футбольный интернат в Паневежисе. Первые тренеры — С. Станкус, В. Шилинскас. В 1979 играл в клубной команде «Экранас» (Каунас). В 1980 году окончил интернат и был принят в «Жальгирис».

В команде некоторое время осваивался, но уже в 1982 был игроком основы и внес свой заметный вклад в выход команды в высшую лигу.

В период с 1983 по 1986 годы проводил за сезон не менее 30 игр, часто подключался к атакам и забивал. 1987 год — самый успешный для «Жальгириса» и Баранаускаса. Вместе с командой он выиграл летнюю Универсиаду, а по итогам сезона взял бронзовые медали Чемпионата СССР. Сам же Баранаускас был включен под № 2 в список «33-х лучших» футболистов страны.

В 1988 году дебютировал в еврокубках — стал автором одного из 2-х мячей в первом еврокубковом матче «Жальгириса» против венской «Аустрии». Тем не менее, по сумме 2-х игр «Жальгирис» уступил дорогу австрийцам.

В январе 1990 перешёл в израильский клуб «Хапоэль» (Петах-Тиква). В новой команде дебютировал 20 января в домашней игре Чемпионата Израиля против «Хапоэля» из Иерусалима, вышел на замену на 87-й минуте. Всего за «Хапоэль» провел 12 игр в чемпионате и 4 игры в Кубке страны. Отличился лишь однажды — в последней игре чемпионата против «Маккаби» из Тель-Авива, внеся свой вклад в гостевую победу со счетом 4:1.

В новом сезоне 1990/91 провел 6 игр и забил 2 мяча в сентябре в Кубке Тото, а 6 октября провел полный домашний матч 1 тура в чемпионате против «Маккаби» из Нетаньи. Однако эта игра оказалась для него единственной в сезоне. В 1991 некоторое время (по февраль) играл в команде «Хапоэль» (Иерусалим).

С марта 1991 играл в Австрии за клубы 2-й лиги — «Аустрия» (Клагенфурт), «Фаворитен АК», «Виенна», «Винер СК/Герасдорф».

Перед началом сезона 1995/96 вернулся в Литву. Осенью 1995 провел 5 матчей за «Экранас» в чемпионате. В зимний перерыв перешёл в «Кареду», где стал выступать на позиции защитника. По итогам сезона взял серебряные медали и выиграл Кубок страны. В следующем сезоне стал чемпионом страны и дебютировал в играх на Кубок Кубков.

В сезоне 1997/98 провел 3 матча за «Кареду» в чемпионате и 1 игру в квалификации Лиги чемпионов, после чего перешёл в клуб «Панерис». Зимой 1998 года стал главным тренером «Панериса».

В сезоне 2001/02 в составе ветеранской команды города Вильнюса играл в Кубке Литвы, забил 1 мяч.

Энергичный, маневренный, трудолюбивый. Отличался голевым чутьем и умением играть на опережение в борьбе за мяч.

В 2002—2008 работал со студенческими командами в Университете им. Миколаса Ромериса. В 2008—2009 — тренер молодёжной сборной Литвы.

С 2009 по май 2012 возглавлял клуб РЕО из Вильнюса. Вместе с командой последовательно поднялся из 2-й лиги в А лигу. В настоящее время — главный тренер вильнюсского клуба Панерис.

В 2012 году, на 50-летие, был награждён медалью «За заслуги в спорте».

Достижения 
 Чемпион Литвы 1996/97
 Серебряный призёр чемпионата Литвы 1995/96
 Серебряный призёр чемпионата Израиля 1989/90
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987
 Обладатель Кубка Литвы 1996
 Чемпион Универсиады 1987
 В списках «33-х лучших» 1 раз: 1987 — № 2.

В составе олимпийской сборной СССР — 2 матча (1987 и 1988).

Статистика выступлений 

 Прочие — Кубок Федерации Футбола СССР, Кубок Тото

Примечания

Ссылки 
 Игры в еврокубках
 

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Хапоэль» Петах-Тиква
Игроки ФК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Фаворитен»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Панерис»
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры Литвы